Энди Лау Так-ва́ (, ; род. 27 сентября 1961) — гонконгский певец (звезда кантонской поп-музыки), киноактёр и продюсер, один из самых коммерчески успешных киноактеров Гонконга с 1990-х годов. Первая роль, которая сделала его популярным, была на телеканале TVB в 1982. В том же году Энди снялся в своем первом фильме Once Upon a Rainbow.

В 80-х годах Энди Лау встречался с тайваньской актрисой Юй Кэсинь (). Об их отношениях актриса рассказала в своей книге мемуаров, выпущенной в 2004 году. Сразу же после разрыва с Юй Кэсинь Лау сошёлся с малайзийской певицей Кэрол Чу (,  Чжу Лицянь), на которой тайно женился 23 июня 2008 года.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Энди Лау

Киноактёры Гонконга